Bromfield ist der Familienname folgender Personen:

 Dionne Bromfield (* 1996), britische Soulsängerin
 Joanne Bromfield (* 1982), britische Freestyle-Skiläuferin
 John Bromfield (1922–2005), US-amerikanischer Schauspieler
 Junelle Bromfield (* 1998), jamaikanische Sprinterin
 Louis Bromfield (1896–1956), US-amerikanischer Schriftsteller
 Percival Bromfield (1886–1947), englischer Tischtennisspieler
 William Bromfield oder Bromfeild (1712–1792), englischer Chirurg
 William Arnold Bromfield (1801–1851), englischer Botaniker

Bromfield ist der Name folgender Orte:

 Bromfield (Shropshire), ein Ort in England
 Bromfield (Cumbria), ein Ort in England

Siehe auch:
 Broomfield